

Antropologia
 Issa – clan dei somali

Geografia
Croazia
 Issa – antico nome greco della città di Lissa (in croato Vis), nell'odierna Dalmazia
Russia
 Issa – capoluogo dell'Issinskij rajon (Oblast' di Penza)
 Issa – villaggio del Puškinogorskij rajon (Oblast' di Pskov)

Onomastica
 Issa – forma araba del nome proprio di persona Gesù

Persone
 Darrell Issa – politico statunitense
 Dounia Issa – cestista francese
 Kobayashi Issa – poeta e pittore giapponese
 Pierre Issa – calciatore sudafricano
 Sanni Issa – calciatore nigeriano

Zoologia
 Issa – genere di falene della famiglia delle geometridi
 Issa – altro nome di Colga, genere di molluschi nudibranchi della famiglia Polyceridae